DocFetcher — программа для локального поиска с открытым исходным кодом для операционных систем Microsoft Windows, Mac OS X и Linux.

Программа написана на языке программирования Java и имеет графический интерфейс пользователя на основе SWT.

Функции поиска и индексирования файлов DocFetcher базируются на Apache Lucene.

Возможности 
DocFetcher позволяет производить локальный поиск по имени файла или его содержимому, поддерживает различные форматы документов и расширенные настройки для поиска.

Возможности программы:
 Поддерживает все основные форматы документов, такие как PDF, HTML, Microsoft Office (включая Office Open XML), OpenOffice.org, RTF, EPUB и другие
 Поддерживает поиск по файлам других форматов, в том числе Visio, JPEG, mp3 и SVG
 Поддерживаемые форматы архивов: zip, 7z, rar, tar.*
 Поддерживается поиск по письмам Outlook (файлы PST)
 Поддерживается тонкая настройка для индексации любого файла с исходным кодом
 Индексы автоматически обновляются при изменении файлов
 Исключение из индекса файлов на основе регулярных выражений
 Поиск файлов по MIME-типу, то есть по его содержимому
 Синтаксис запросов с расширенными возможностями
 Поддержка Unicode
 Поддержка 64-разрядных операционных систем
 Наличие портативной версии

Портативность 
DocFetcher доступен в виде портативной версии, что позволяет пользователю объединить DocFetcher и собственные личные файлы для того, чтобы создать портативный поисковый индекс файлов.

Пользователь может переносить этот индекс файлов на USB-накопителе или синхронизировать его на нескольких компьютерах с помощью службы синхронизации.

Также, в связи с тем, что DocFetcher основан на Java, такой индекс может быть использован на разных платформах.

См. также 
 Локальный поисковик

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 DocFetcher-Wiki
 Обзоры
 Desktop Search Engine DocFetcher — gHacks Tech News
 Portable desktop search: Make the most of DocFetcher — TechRepublic
 Need better desktop search? Try DocFetcher — betanews
 DocFetcher 1.1.16 — System & Desktop Tools — Downloads — Macworld UK 

Кроссплатформенное программное обеспечение
Локальные поисковики
Свободное программное обеспечение, написанное на Java
Программное обеспечение, написанное на Java